Чемпіонат Угорщини з футболу 1943-44 — 41-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Надьвараді.

Учасники 
Окрім команд з нинішніх кордонів Угорщини, сезон 1943-44 року був останнім сезоном із залученням команд з районів, які перебували під угорською адміністрацією, протягом більшої частини Другої світової війни. У змаганнях взяли участь футбольні клуби зі Ораді та Клуж-Напоки у Румунії і Нового Саду у Сербії.

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Ґамма змінив назву на Будай Баратшаґ.
2. Після закінчення сезону клуб Чепель Вайс-Манфред змінив назву на Чепель.
3. Після закінчення сезону клуб Вашаш Кініжі змінив назву на Вашаш.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1943-44
Угорщина
Угорщина
1943 в угорському спорті
1944 в угорському спорті